Zahorčice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Zahorčice, Gemeinde im Okres Strakonice
 Zahorčice, Ortsteil von Boršov nad Vltavou, Okres České Budějovice
 Zahorčice, Ortsteil von Lnáře, Okres Strakonice
 Zahorčice, Ortsteil von Strážov, Okres Klatovy